Йоаким Триер (. род. 1974) — норвежский кинорежиссёр и сценарист. Дальний родственник датского режиссёра Ларса фон Триера.

Биография 
Образование получил в (Копенгаген). После выпуска занимался съёмкой рекламных роликов и работал на телевидении. Дебютом в большом кино стала картина «Реприза», премьера которой состоялась 3 июля 2006 года в рамках основной конкурсной программы Кинофестиваля в Карловых Варах. 9 сентября 2006 года Йоаким отправился на 31-й Международный кинофестиваль в Торонто, где положительно зарекомендовал свой проект; лентой заинтересовались Харви и Боб Вайнштейн и помогли спродюсировать проект в США. Вторая работа, «Осло, 31-го августа» укрепила статус начинающего и принесла широкую известность в Европе и большое количество наград.

В следующей работе, фильме «Громче, чем бомбы», снялись Изабель Юппер, Джесси Айзенберг и Гэбриел Бирн. Лента «Тельма» получила успех на кинофестивалях по всему миру.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Йоаким Триер на Filmweb

Лауреаты премии «Аманда» лучшему режиссёру
Лауреаты премии «Аманда» за лучший сценарий